Zeileissen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Zeileissen (1895–1955), österreichischer und deutscher Diplomat und Konsul im Auswärtigen Dienst
 Rudolf Zeileissen (1897–1970), österreichischer Maler